Tűzgyűrű, a Csendes-óceán partjain végigfutó széles, sávszerű földrajzi régió
 Tűzgyűrű, 2013-as amerikai sci-fi-akciófilm